El corte es la división o separación de un objeto físico con un instrumento filoso.

Con corte también puede referirse a:

Instituciones 
 Corte noble, el conjunto de los cortesanos.
 Oficios de Corte, oficios que se desempeñaban en las Cortes Reales.
 Cortes, nombre de distintas asambleas históricas y actuales en España.
 Corte o Tribunal de justicia
 Corte constitucional, órgano que tiene a su cargo hacer efectiva la primacía de la Constitución.
 Corte suprema, órgano que ofrece las funciones de un tribunal de última instancia.
 Corte de apelación, tribunal de justicia que tiene competencia para conocer de los recursos de apelación.
 Corte de casación , órgano judicial encargado de conocer y resolver los recursos de casación.
 Corte marcial, denominación usada para designar a los tribunales militares.
 Corte gacaca, parte del sistema comunitario de justicia establecido en 2001 en Ruanda.
 Corte Penal Internacional, tribunal de justicia internacional con sede en La Haya.
 Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Lugares 
 Corte (Córcega), localidad y comuna francesa situada en Alta Córcega.
 Corte Madera (California), pueblo no incorporado en el condado de Marin, California.
 Corte Franca, localidad y comuna italiana de la provincia de Brescia.
 Corte Brugnatella, municipio italiano situado en el territorio de la Provincia de Piacenza.
 Corte Palasio, localidad y comuna italiana de la provincia de Lodi.
 Corte de' Frati, localidad y comuna italiana de la provincia de Cremona.
 Corte Culebra, valle artificial que atraviesa la línea divisoria continental en Panamá.

Formas de cortar un material 
Corte con chorro de agua, proceso mecánico de corte haciendo impactar un chorro de agua a gran velocidad.
Corte por arco-aire, proceso de mecanizado por el que se practica el corte por un potente chorro de aire a presión. 
 Corte por plasma, proceso de corte de metales por medio de plasma.
Corte con láser, técnica de corte caracterizada en que su fuente de energía es un láser.

Resultado de cortar u obtener secciones 
 Corte y confección, técnicas para la confección textil u oficio del sastre y el modista.
 Corte de carne, filete.
Corte de cabello, acortamiento o modificación del tipo de peinado.
Corte de tazón, corte de cabello realizado con un tazón o cuenco.
Corte de cabello mohicano, corte que consiste en afeitar ambos lados de la cabeza.
Corte de cabello Rachel, peinado introducido por Jennifer Aniston en televisión.
Corte de inyección, interrupción controlada del suministro de combustible a un motor de combustión interna.

Otros usos 
Corte Real, familia de navegantes portugueses que alcanzaron fama por hacer expediciones a América del Norte
Corte de mangas, gesto obsceno que se hace con los brazos
Corte de los Milagros, zona del París medieval habitada por mendigos, ladrones y prostitutas